Septoriella är ett släkte av svampar. Septoriella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Septoriella